72. Finnkampen – mecz lekkoatletyczny pomiędzy reprezentacjami Szwecji i Finlandii, który odbył się 1 i 2 września 2012 na stadionie Ullevi w Göteborgu.

Zawody zakończyły się zwycięstwem Szwedów (220 do 187) oraz, pierwszy raz od 12 lat, Finek (223 do 187). Zawody były ostatnim startem w karierze utytułowanej szwedzkiej lekkoatletki Caroliny Klüft.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Szwecji
2012
Sport w Göteborgu